

Geografia 
 Lis – comune del distretto di Mat (Albania)
 Lis – fiume del Portogallo

Sigle 
 Laboratory Information System – sistema informativo usato in ambito sanitario
 Lega italiana sbandieratori – associazione nata nel 1980 di cui fanno parte sbandieratori e musicisti
 Life Is Strange – videogioco a episodi del 2015 sviluppato da Dontnod Entertainment
 Lingua dei segni italiana – lingua usata sia nella Comunità dei Sordi sia degli udenti bilinguisti (o multilinguisti) dell'Italia, della Svizzera e della Repubblica di San Marino
 Locked-in syndrome – sindrome locked-in
 Lottomatica Italia Servizi – società del gruppo Lottomatica

Codici 
 LIS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Lisbona-Portela (Portogallo)

Onomastica
 Lis – variante del nome proprio di persona italiano Lisa (diminutivo di Elisabetta)

Persone
Andrzej Lis (1959) – ex schermidore polacco
Kazimierz Lis (1910-1988) – calciatore polacco
Lucjan Lis (1950-2015) – ciclista su strada polacco
Mateusz Lis (1997) – calciatore polacco
Viorel Lis (1944) – politico rumeno

Altri progetti